Глебково — название населённых пунктов.

Россия 
 Глебково — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Глебково — посёлок в Рыбновском районе Рязанской области.
 Глебково — деревня в Веневском районе Тульской области.